Fritz Ganster, avstrijski hokejist, * 4. september 1960, Zeltweg, Avstrija.

Ganster je kariero začel v klubu EHC Montafon v sezoni 1982/83 v avstrijski ligi. Sezono za tem je prestopil v klub VEU Feldkirch, za katerega je odigral dvajset zaporednih sezon, le v svoji zadnji sezoni 2002/03 je igral še za EHC Montafon. S Feldkirchom je v sezoni 1997/98 osvojil naslov evropskega klubskega prvaka in sedem naslovov avstrijskega državnega prvaka, v sezonah 1983/84, 1989/90, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97 in 1997/98.

Za avstrijsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1984 v Sarajevu in štirih svetovnih prvenstvih skupine B, na katerih je odigral petindvajset tekem, dosegel pa tri gole in sedem podaj.

Pregled kariere

|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 82/83
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 83/84
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 84/85
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 85/86
|
| 34
| 6
| 9
| 15
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 86/87
|
| 39
| 14
| 13
| 27
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 87
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 89/90
|
| 39
| 19
| 33
| 52
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 90/91
|
| 35
| 11
| 11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 91/92
|
| 41
| 12
| 16
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 92
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 92/93
|
| 48
| 6
| 23
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 93/94
|
| 55
| 6
| 9
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 27
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 43
| 1
| 8
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 28
| 4
| 5
| 9
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska 2. liga
| 01/02
|
| 24
| 4
| 12
| 16
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 45
| 0
| 3
| 3
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Montafon
| Avstrijska 2. liga
| 02/03
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 513
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" | 248
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Zunanje povezave 
 

Avstrijski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti EHC Montafon